Маляренко Василий Тимофеевич (род. 18 октября 1941, с. Викторовка, Маньковский район, Киевская область) — советский и украинский юрист, доктор юридических наук (2005), профессор (2004), член-корреспондент АПрНУ (2004); Председатель Верховного Суда Украины (11.11.2002-21.07.2006); Заслуженный юрист Украины (1992), представитель Украины в Комиссии ООН по вопросам предупреждения преступности и уголовного правосудия (с 07.1996); председатель Научно-консультативного совета при Верховном Суде Украины; член Высшего совета юстиции (11.2002-07.2006), член Совета по вопросам реформирования судебной системы Украины (с 01.2004).

Образование 
Кадиевський горный техникум (1962).

Харьковский юридический институт (1968—1973), юрист, «Правоведение». 

Кандидатская диссертация «Реализация основных конституционных принципов судопроизводства в уголовно-процессуальном законодательстве Украины» (специальность 12.00.09 — уголовный процесс и криминалистика и судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность; Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, 1999).

Докторская диссертация «Перестройка уголовного процесса Украины в контексте европейских стандартов: теория, история и практика» (специальность 12.00.09 — уголовный процесс и криминалистика и судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность; Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, 2005).

Трудовая деятельность 
 10.-12.1958 — рабочий геофизической экспедиции, город Луганск.
 12.1958-08.1959 — рабочий шахты № 1 треста «Ленинуголь», село Сутоган Луганской области.
 09.1959-03.1960 — ученик Кадиевского горного техникума.
 03.1960-04.1963 — рабочий, горный мастер шахты имени Ильича треста «Кадиевуголь».
 07.-11.1963 — горный мастер шахты № 3-3-бис, город Кадиевка.
 11.1963-11.1966 — рядовой, заместитель командира взвода, старшина роты в/ч 25653.
 12.1966-07.1967 — мастер производственного обучения ПТУ № 66, город Кадиевка.
 07.1967-10.1973 — инженер комбината «Луганскшахтострой», город Кадиевка, город Брянка.
 10.1973-02.1975 — судья Кадиевского городского суда.
 02.1975-05.1978 — судья, 05.1978-03.1980 — заместитель председателя Луганского областного суда.
 С 03.1980 — судья (с 05.2003, бессрочно) Верховного Суда Украины, 1983—1993 — судья, секретарь Пленума, 12.1993-11.2002 — заместитель Председателя — председатель Судебной коллегии по уголовным делам, с 11.2002 — председатель Верховного Суда Украины.
С марта 2006 — кандидат в народные депутаты Украины от Народного блока Литвина, № 5 в списке. На время выборов: председатель Верховного Суда Украины, беспартийный.

Председатель рабочей группы разработчиков проекта Уголовно-процессуального кодекса Украины (с 1994, КМ Украины), заместитель председателя рабочей группы разработчиков проекта Уголовно-процессуального кодекса Украины (с 01.2003, ВР Украины).

Член Комиссии по доработке и согласованию проектов уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного кодексов Украины (09.1998-11.2001), член Комиссии по проработке вопросов относительно отмены смертной казни на Украине (с 07.1998), член Комиссии по вопросам реформирования правоохранительных органов Украины; член Совета национальной безопасности и обороны Украины (02.2005-09.06).

Член редакционных советов журналов: «Адвокат», «Юридическая Украина», «Практика Европейского суда по правам человека. Решение. Комментарии».

Преподаватель Академии судей Украины.

Судья высшего квалификационного класса.

Академик Украинской АН (2004).

Украинец. Жена Валентина Ивановна (1942) — пенсионерка; дочь Анжелика (1969) и сын Артем (1976) — юристы.

Книги 
Автор более 200 научных трудов.

Автор книг: «Конституционные основы уголовного судопроизводства» (1999), «О наказании за новым Уголовным кодексом Украины» (2003), «Реформирование уголовного процесса Украины в контексте европейских стандартов: Теория, история и практика» (2004), «Уголовный процесс Украины. Состояние и перспективы развития. Избранные научные труды. Учебное пособие» (2004), «Уголовный процесс Украины. Состояние и перспективы развития. Избранные научные труды. Учебное пособие» (2004), «Перестройка уголовного процесса Украины в контексте европейских стандартов» (2005).

Соавтор книг: «Пьянство и преступность» (1988), «Прокурор в уголовном судопроизводстве» (2001), «Верховный Суд Украины: история и настоящее, портреты и события» (2001), «Государства и правотворчества в Украине: опыт, проблемы, перспективы» (2001), «Уголовный процесс Украины. Особенная часть. Методические рекомендации» (2002), «Уголовный процесс (Общая и Особенная часть). Учебно-методическое пособие» (2002), «Уголовно-процессуальный кодекс Украины. Научно-практический комментарий» (2003, 2004, 2006, общественность. ред.), «Уголовно-процессуальный кодекс Украины. Научно-практический комментарий» (2003, 2005, общественность. ред.), "Комментарий к Закону «О судоустройстве Украины» (2003, общественность. ред.), «Суд, правоохранительные и правозащитные органы Украины» (2004, общ. ред.), «Уголовный процесс Украины. Учебник» (2004), «Верховный Суд Украины: истоки, становление, персоналии» (2005, общественность. ред.) и др.; соавтор и составитель 13 сборников: «Практика судов Украины в уголовных делах» (1993), «Убийства, изнасилования и другие преступления против личности» (1993), «Практика судов Украины в уголовных делах 1993—1995 гг.» (1996), «Судебные приговоры. Практика Верховного Суда Украины» (1995), «Реабилитация репрессированных» (1997) и др., 23 издание за общественность. редакцией.

Соавтор, редактор и рецензент ряда комментариев уголовного, уголовно-процессуального кодексов Украины, Закона «О судоустройстве Украины» и комментариев судебной практики. Соавтор проекта Закона «О статусе судей». Четыре раза возглавлял правительственную делегацию Украины в ООН на обсуждении вопросов создания Международного уголовного суда (1995—1998), принимал участие в Римской дипломатической конференции при принятии устава этого суда (1998).

Награды 
 Заслуженный юрист Украины (1992).
 Медали: «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1966), «Ветеран труда» (1989).
 Орден «За заслуги» III (03.1998), II (10.2000), I степеней (08.2004).
 Орден князя Ярослава Мудрого V степени (08.2006).
 Орден Святого Владимира III ст. (1999).
 Орден «За трудовые достижения» III ст. (2001).
 Серебряная медаль «Независимость Украины» (2002).
 Золотая медаль «60 лет памяти» (2002).
 Орден «Рождество Христово» II ст. (2003).
 Крест почета «За возрождение Украины» (2003).
 Орден Дмитрия Солунского III ст. (2003).
 Почетная грамота ВР Украины (10.2002).
 Лауреат премии имени Ярослава Мудрого (2001).

Источник 
 Справка
Выпускники Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого
Полные кавалеры украинского ордена «За заслуги»
Председатели Верховного суда Украины
Доктора юридических наук
Профессора Украины
Члены-корреспонденты Национальной академии правовых наук Украины
Заслуженные юристы Украины
Криминалисты Украины